In the Air Tonight – canzone/singolo di Phil Collins del 1981, che ha avuto numerose cover
 In the Air Tonight – album della rock band svedese Union Carbide Productions del 1987
 In the Air Tonight – traccia dell'album della Union Carbide Productions In the Air Tonight
 In the Air Tonight – canzone/singolo di Mr. B e Teresa Marie del 2003